Kiss Árpád (1878–1934) színész
 Kiss Árpád (1889–1968) kémikus, az MTA tagja
 Kiss Árpád (1902–1965) református lelkész, tanár szerkesztő
 Kiss Árpád (1907–1979) neveléstudós, oktatáspolitikus
 Kiss Árpád (1907–1976) romániai magyar jogi szakíró
 Kiss Árpád (1911–1987) romániai magyar kémikus, kémiai szakíró
 Kiss Árpád (1916–1958) romániai magyar matematikus
 Kiss Árpád (1916–2001) agrármérnök, növénynemesítő
 Kiss Árpád (1918–1970) gazdaságpolitikus, az Országos Tervhivatal elnöke
 Kiss Árpád Zoltán (1939) fizikus
 Kiss Árpád (1956) atléta, tízpróbázó
 Kiss Árpád (1957) hivatásos honvédtiszt, villamosmérnök, református presbiter